Риве́ро () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Риверо, Даниэль Эрнан (род. 1992) — аргентинский футболист, нападающий.
 Риверо, Диего (род. 1981) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Риверо, Калу (род. 1987) — аргентинская актриса, модель, дизайнер и диджей.
 Риверо, Мария Инес (род. 1975) — аргентинская фотомодель.
 Риверо, Энрике (род. 1992) — испанский футболист, полузащитник клуба «Тенерифе».
 Риверо Бауте, Паулино (род. 1952) — испанский политик, председатель правительства Канарских островов.
 Риверо Орамас, Рафаэль (1904—1992) — венесуэльский детский писатель, редактор, художник, кинематографист.
 Фахардо Риверо, Мануэль (1930—1960) — кубинский врач и военачальник, сподвижник Фиделя Кастро.